Gaastra (fietsen), fietsmerk
 Gaastra (kleding), kledingfabrikant
 Gaastra (Michigan), plaats
 Gaastra (zeil), zeilmakerij
 Femme Gaastra